Слободи́ще — наименование населённых пунктов.

Россия 
 Слободище — в Брянской области;
 Слободище — в Кировской области;
 Слободище — в Московской области;
 Слободище — в Смоленской области;
 Слободище — деревня в Руднянском районе Смоленской области
 Слободище-1 — деревня в Рославльском районе Смоленской области
 Слободище-2 — деревня в Рославльском районе Смоленской области
 Слободище — в Тверской области

Украина 
 Слободище — село, входит в Ильинецкий район Винницкой области
 Слободище — село, находится в Бердичевском районе Житомирской области